Ouin-ouin peut faire référence à :
 une chanson de Dorville ;
 un personnage interprété par Antoine de Caunes dans l'émission télévisée Nulle part ailleurs, sur Canal+, dans les années 1990 ;
 Maïwenn, dans le film Léon ;
 les habitants de Genève, et par extension les Suisses, en parler savoyard ;
 une chanson des Anticipateurs ;